Паэгле:
  (1942—2019) — латвийский политик.
  (род. 1943) — латвийский лингвист.
 Паэгле, Леон (1890—1926) — латышский писатель, драматург и общественный деятель.
 Паэгле, Сприцис (1876—1962) — латвийский бизнесмен, политик и общественный деятель.

См. также 
 Поэгли, Вадим Юрьевич (род. 1964) — российский политический журналист.